Сєргов — російське прізвище:

Відомі носії 
 Сєргов Олексій Іванович (1914-1990) — радянський військовий льотчик, генерал-майор авіації, учасник Радянсько-фінської та Великої Вітчизняної війн. Герой Радянського Союзу.
 Сєргов Олександр Юрійович (. 1988) — український злочинець, у день народження Гітлера, 20 квітня 2010 року, який убив на вулицях міста трьох людей і покалічив ще одного.